RC1 steht für:

 eine Version des Reference Catalogue of Bright Galaxies, ein Katalog heller Galaxien
 eine Stufe von Release Candidates, eine bestimmte Softwareversion

Rc1 steht für:
 Einen Bautyp einer Elektrolok, siehe SJ Rc#SJ Rc1R

 
RC1